Саттл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1961) — американский баскетболист и тренер, игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Канзас-Сити Кингз».
  (Джеймс Саттл; р. 1944) — американский предприниматель и политик, мэр Омахи (штата Небраска; 2009—2013).
 Саттл, Келли (род. 1973) — американская прыгунья с шестом.
  (Кеннет Джордж Саттл; 1928—2005) — британский крикетчик и спортивный судья, обладатель Кубка Gillette (1963, 1964) в составе команды Суссекса.
 Саттл, Кёртис — канадский вирусолог моря, профессор Университета Британской Колумбии (с 2000), член Королевского общества Канады (с 2008), лауреат Премии Хантсмена за выдающиеся достижения в науках о море (2010).